Später steht für:
 Später, Roman von Stephen King

Später ist der Familienname folgender Personen:
 Erich Später (* 1959), deutscher Historiker und Journalist
 Jörg Später (* 1966), deutscher Historiker

Siehe auch:
 Spaeter